Двойной:

Топоним  
 Двойной — хутор в Ростовской области
 Двойной — остров архипелага Новая Земля
 Двойной — остров архипелага Новая Земля
 Двойной (приток Улуюла) — река в Томской области.
 Двойной (приток Омулевки) — река бассейна Колымы.
 Двойной (приток Ульбеи) — река бассейна Охотского моря.

Фамилия  
 Двойной, Алексей Иванович (1921—1985) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Два
 Дважды
 2